Versonnex (Ain)
Versonnex (Haute-Savoie)